Милан Антонић (Лозница, 13. март 1976) српски је позоришни, телевизијски и гласовни глумац.

Биографија 
Милан Антонић је рођен у Лозници 13. марта 1976. године. Глуму је дипломирао на Академији Уметности у Београду у класи професорке Мирјане Карановић 1999. године. Члан је драмског ансамбла Позоришта на Теразијама.

Прве улоге је остварио у Југословенском драмском позоришту у представи Салома у режији украјинског редитеља Романа Виктјука. Познат је по улогама у телевизијским серијама Синише Павића. Синхронизовао је велики број анимираних и играних серија укључујући и турску играну серију Поље лала, која је емитована на ТВ Пинк.

Улоге

Позоришне представе

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1990-е
|-
| 1999. || Породично благо (серија) || мајстор
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2004—2006. || Стижу долари (серија) || Веселин Шћепановић
|-
| 2007. || Шумска школа (серија) || глас
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2010. || На слово, на слово (серија) ||
|-
| 2010—2012. || Бела лађа (серија) || Аутомеханичар / Свирчевић
|-
| 2011. || Само вечерас (серија) || професор
|-
| 2015. || Синђелићи (серија) || Радио водитељ
|-
| 2016. || Андрија и Анђелка (серија) || Комшија / Вежбач / Продавац
|-
| 2019—2021. || Јунаци нашег доба (серија) || Конобар Бане
|}

Синхронизације

Режија и превод

Референце

Литература

Спољашње везе 
 Милан Антонић Театрослов на сајту Музеја позоришне уметности
 Милан Антонић биографија

Рођени 1976.
Лозничани
Српски глумци
Српски гласовни глумци
Глумци и глумице Југословенског драмског позоришта
Глумци и глумице Позоришта на Теразијама